Кубок конфедераций 2005 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 15 по 29 июня в Германии.

Матчи Группы B прошли с 16 по 22 июня 2005 года в городах Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Лейпциг и Ганновер. В состав группы вошли действующие чемпионы мира сборная Бразилии, победитель Чемпионата Европы 2004 сборная Греции, победитель Кубка Азии 2004 сборная Японии и победитель Золотого кубка КОНКАКАФ 2003 сборная Мексики.

Положение команд

Япония — Мексика 

Игрок матча:
 Зинья
Помощники судьи:
 Мэттью Крем
 Джим Аулиарис
Четвёртый судья:
 Карлос Чандия

Бразилия — Греция 

Игрок матча:
 Робиньо
Помощники судьи:
 Роман Слышко
 Мартин Балко
Четвёртый судья:
 Шамсул Майдин

Греция — Япония 

Игрок матча:
 Сюнсукэ Накамура
Помощники судьи:
 Карстен Кадах
 Фолькер Вецель
Четвёртый судья:
 Карлос Амарилья

Мексика — Бразилия 

Игрок матча:
 Освальдо Санчес
Помощники судьи:
 Алессандро Гризелли
 Кристиано Копелли
Четвёртый судья:
 Карлос Чандия

Греция — Мексика 

Игрок матча:
 Освальдо Санчес
Помощники судьи:
 Амелио Андино
 Мануэль Берналь
Четвёртый судья:
 Мануэль Мехуто Гонсалес

Япония — Бразилия 

Игрок матча:
 Сюнсукэ Накамура
Помощники судьи:
 Тауфик Адженгуи
 Али Томусанге
Четвёртый судья:
 Шамсул Майдин

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2005